(né en 1958), homme politique, animateur et producteur de musique américain, fils de Kitty ;
  (née en 1936), auteur et épouse de Michael ;
 Michael Dukakis (né en 1933), homme politique américain, candidat démocrate à la présidence des États-Unis en 1988 ;
 Olympia Dukakis (1931-2021), actrice américaine, cousine du précédent.